Hermann Graber ist der Name folgender Personen:

* Hermann Graber (Karosseriebauer) (1904–1970), Schweizer Karosseriebauer und Unternehmer, siehe Carrosserie Graber  
 Hermann Veit Graber (1873–1939), österreichischer Geologe